Bures ist der Name folgender Gemeinden

in Frankreich:
 Bures (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Bures (Orne) im Département Orne
 Bures-en-Bray, im Département Seine-Maritime
 Bures-les-Monts, im Département Calvados
 Bures-sur-Yvette, im Département Essonne

in England:
 Bures (England), in der Grafschaft Suffolk und Essex

Bures ist der Nachname der aus Bures-sur-Yvette stammenden Adelsfamilie de Bures:
 Eschiva von Bures († nach 1187), Fürstin von Galiläa
 Gottfried von Bures († 1119), Kreuzritter
 Richard de Bures († 1247), Großmeister des Templerordens
 Simon von Bures († vor 1158) Kreuzritter
 Wilhelm von Bures (um 1090–1158), französischer Kreuzfahrer, Fürst von Galiläa

Bures oder Bureš ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Bures (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ)
 George Bures Miller (* 1960), kanadischer Klang-, Installationskünstler und Filmemacher

 Ondrej Bureš (* 1966), tschechoslowakischer Schwimmer
 Otomar Bureš (1906–??), tschechoslowakischer Vielseitigkeitsreiter
 Valerie Bures-Bönström (* 1979), deutsche Unternehmerin und Informatikerin

Siehe auch: Buresch